Hypsometrie (von ) steht für:

 Höhenmessung mit Hilfe eines Hypsometers.
 Ein Verfahren zur Einfärbung von Höhenflächen auf Karten, siehe Regionalfarbe.

Siehe auch

Ähnliche Begriffe:
 hypsografische Kurve, die veranschaulichte Darstellung der Höhenunterschiede der Erdoberfläche.
 Hypsothermometer, ein Siedethermometer.